Макси́м Фаде́евич Ры́льский (; 7 [19] марта 1895, Киев, Российская империя — 24 июля 1964, Киев, УССР, СССР) — украинский советский поэт, переводчик, публицист, общественный деятель, лингвист, литературовед. Академик наук СССР (1958). Академик наук УССР (1943). Лауреат Ленинской премии (1960) и двух Сталинских премий (1943, 1950). Депутат Верховного Совета СССР 2—6 созывов.

Ранние годы 
Отец Максима — Фадей Розеславович Рыльский, этнограф, общественный деятель, экономист и публицист, сын богатого польского дворянина Розеслава Рыльского и княжны Дарьи (Дануты) Трубецкой, выпускник Киевского университета. Один из предков Рыльских в XVII веке был киевским городским писарем. Прапрадед Ромуальд был учеником Уманской базилианской школы и во время Колиивщины в 1768 году чудом избежал смерти. Мать Максима, Мелания Фёдоровна, была простой крестьянкой из села Романовка (ныне Попельнянский район, Житомирская область).

В 1902 году умер отец Максима и семья переехала из Киева в Романовку. Максим вначале обучался в домашних условиях, с осени 1908 — в частной гимназии Науменко в Киеве.

Ещё в детстве познакомился с композитором Н. В. Лысенко, этнографом Д. Н. Ревуцким, актёром и театральным режиссёром Панасом Саксаганским, этнографом и фольклористом Русовым Александром, которые оказали на него большое влияние. Некоторое время жил и воспитывался в семьях Лысенко и Русова. Первый поэтический сборник вышел в 1910 г.

После окончания частной гимназии Науменко в 1915—1918 годах обучался на медицинском факультете Киевского университета Св. Владимира, затем на историко-филологическом факультете Народного университета в Киеве, основанного при гетмане П. П. Скоропадском, однако из-за гражданской войны и революции ни одного из них не окончил. Занимался самообразованием, изучением языков и музыки.

С 1919 по 1929 годы работал учителем в селе, в частности в Романовке, затем в киевской железнодорожной школе, на рабфаке Киевского университета и в Украинском институте лингвистического образования.

Творческая и общественная деятельность

Неокласик 
Рыльский начал писать рано, первое его стихотворение было опубликовано в 1907 году, а первый юношеский сборник — «На белых островах» — вышел в 1910 году. Первым зрелым сборником считается «Под осенними звёздами» (1918, переиздан в новом составе в 1926 году).

В 1920-е годы входил в объединение «неоклассиков», которое подверглось преследованиям официальной критики за оторванность от проблем социализма. В течение десятилетия вышло 10 поэтических сборников, в частности «Синяя даль» (1922), «Поэмы» (1925), «Сквозь бурю и снег» (1925), «Тринадцатая весна» (1926), «Звук и отзвук», «Где сходятся дороги» (оба в 1929 году), а также несколько книг с поэтическими переводами, среди которых следует выделить перевод поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» (1927). Рыльский свободно владел 13 языками, мог переводить с 30 языков мира.

Как и остальные неоклассики, Рыльский в своём творчестве не реагировал на политические события и на протяжении 1920-х гг. совершенно изолировался от советской действительности, лишь изредка в открытой форме высказывая возмущение идейно-политической и литературной атмосферой (особенно в статье «Моя апология, или самооборона» // Большевик (Киев). № 216. 1923, 23 сент.). Такое поведение вызвало острые нападки официальной критики и, в конце концов, привело к аресту Рыльского в 1931 году, после чего он почти год провёл в Лукьяновской тюрьме. После освобождения юморист Остап Вишня на несколько дней взял его к себе в гости в Харьков. Его друзья-неоклассики М. Драй-Хмара, П. Филипович, Н. К. Зеров были репрессированы и погибли в лагерях.

Советский поэт 
После тюремного заключения направление творчества Рыльского изменилось, и в сборнике «Знак весов» (1932) он продемонстрировал активное принятие советской действительности, благодаря чему пережил годы Большого террора и даже был причислен к официальным советским поэтам. Творчество Рыльского разделилось на два самостоятельных направления — официальное и лирическое, в рамках последнего ему удалось создать независимые от политики произведения, которые до сих пор считаются классикой украинской литературы. Однако это не мешало подвергать его «профилактическим» нападкам; в частности, в начале октября 1947 «Советская Украина» опубликовала статью «О националистических ошибках М. Рыльского», где поэта обвиняли в «буржуазном объективизме, отсутствии большевистской партийности» и т. п.

С начала 1930-х годов выпустил тридцать пять поэтических сборников, среди которых лучшими считаются «Знак весов» (1932), «Лето» (1936), «Украина», «Сбор винограда» (1940), «Слово о родной матери», «Розы и виноград» (1957), «Голосеевская осень», «Зимние записи» (1964), а также четыре книги лирико-эпических поэм, множество переводов славянских и западноевропейских литературных произведений, научные труды по филологии и литературоведению.

В 1943 году избран академиком АН УССР, в 1958 году — академиком АН СССР. В 1943—1946 был председателем Союза писателей Украинской ССР. В 1944—1964 годах был директором Института искусствоведения, фольклора и этнографии АН Украины.

Член ВКП(б) с 1943 года. Депутат ВС СССР с 1946 года.

Знание языков 
Владел украинским, русским, польским, французским и немецким языками, с которых в основном и переводил сочинения. Перевёл на украинский язык более двухсот тысяч поэтических строк, переводил также повести, романы, пьесы. Первым, кто начал учить юного Рыльского иностранным языкам, был его старший брат Иван[uk].

Смерть 
М. Ф. Рыльский умер от рака 24 июля 1964 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Могила Рыльского находится на киевском Байковом кладбище, где захоронены писатели Леся Украинка, Ванда Василевская и Олесь Гончар. Автор надгробия — скульптор Пётр Остапенко — в 2003 году открыл памятник поэту у центрального входа в Голосеевский парк, названный в честь Максима Фадеевича. На данный момент у писателя есть единственный правнук, Даниил Дмитриевич Рыльский, рождённый в городе Ромны.

Семья 
 Жена — Екатерина Николаевна (по первому браку — Очкуренко). Была женой друга Максима Рыльского — Ивана Очкуренко, с которой он познакомился в 1923 году в Киеве и увёл её к себе. 12 июля 1926 года они поженились. Рыльский усыновил сына Екатерины — «Жоржа» (Георгий Иванович Очкуренко-Рыльский; род. ок. 1918).
 Родной сын — Богдан Максимович Рыльский (12 ноября 1930 — 25 января 1991), директор Киевского литературно-мемориального музея М. Рыльского (1966—91), заслуженный работник культуры Украины (1966).

Награды и премии 
 Ленинская премия (1960) — за книги стихов «Розы и виноград» (1957) и «Далёкие небосклоны» (1959)
 Сталинская премия первой степени (1943) — за стихотворения «Слово про рідну матір», «Світова зоря», «Світла зброя» и поэму «Мандрівка в молодість»
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за перевод на украинский язык поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш»
 три ордена Ленина (18.03.1945; 18.03.1955; 24.11.1960)
 орден Трудового Красного Знамени (31.01.1939)
 орден Красной Звезды (01.10.1944)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Командор Ордена Возрождения Польши

Память 
 В 1965 году в честь Максима Рыльского названа улица в Киеве, на которой он жил и работал в 1951—1964 годах (бывшая ул. Советская). Рядом с этой улицей находится Голосеевский парк, которому в 1964 году также присвоено имя поэта. В 2003 году около центрального входа в парк был открыт памятник поэту авторы — скульптор, заслуженный художник Украины Пётр Остапенко и заслуженный архитектор Украины Олег Стукалов.
 В доме, где жил Рыльский (нынешний адрес — ул. М. Рыльского, 7), с 1968 года работает литературно-мемориальный музей поэта (до своей смерти в 1990(?) г. им руководил сын поэта, Богдан Максимович). Перед домом-музеем установлен бронзовый бюст Рыльского (скульптор — А. А. Ковалёв).
 В Уфе 2 октября 1985 именем Максима Рыльского названа одна из улиц в жилом массиве Сипайлово. В 2016 году на форуме Урбан Байрам рассматривался вопрос о предоставлении улице статуса арт-объекта и проведения там поэтических встреч.
 В 1998—2009 годах имя Рыльского носил теплоход проекта 301, заводской номер 336 (1979−1997 — «В. И. Ленин», 1998−2001 — «Максим Рильський», 2002−2009 — «Максим Рыльский», с 2010 — «Михаил Булгаков»).
 Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М. Ф. Рыльского НАН Украины.
 Киевская специализированная средняя школа № 7, Платоновский пер., 3, бывшая Железнодорожная школа, в которой работал Максим Рыльский, носит его имя. В школе создан музей поэта.
 В СССР и Украине были выпущены почтовые конверты и марки, посвящённые Максиму Рыльскому.

Издания на русском языке 
 Рыльский М. Сочинения в 4-х томах М., 1962—1963.
 Рыльский М. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1957.
 Рыльский М. Путешествие в молодость. Поэма. Перевод с украинского Н. Ушакова. М., 1945. Художник Г. Фишер.
 Рыльский М. Избранное. М. 1940.

Примечания

Литература 
 Душина С. А. Интимный эпистолярий Максима Рыльского как форма воплощения творческой индивидуальности поэта // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. № 11-12. С. 189—193.
 Белоусова Л. С. Структурно-семантическая характеристика цветообозначений в творчестве Максима Рыльского // Linguistica Juvenis. 2017. № 19. С. 43-48.
 Бакирова Л. Р. Уфимский период творчества Максима Рыльского // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания. 2019. № 3 (15). С. 5-7.
 Цымбал Я. Образ кафе в поэзии украинского и русского символизма (М. Рыльский И А. Блок). В сборнике: Грехнёвские чтения сборник научных трудов. 2005. С. 171—174.

Ссылки 

 
 
 
 Литературная премия им. М.Рыльского
 М. Рыльский. Сонеты. Часть 1. Перевод В. Богуславской (аудио)
 М. Рыльский. Сонеты. Часть 2. Перевод В. Богуславской (аудио)
 М. Рыльский. Сонеты. Часть 3. Перевод В. Богуславской (аудио)

Выпускники гимназии В. П. Науменко
Писатели СССР
Украинские поэты
Переводчики либретто
Писатели-соцреалисты
Члены КПСС
Действительные члены АН УССР
Действительные члены АН СССР
Члены Союза писателей СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Жители дома «Ролит»
Расстрелянное возрождение
Похороненные на Байковом кладбище
Делегаты XXII съезда КПСС
Переводчики Уильяма Шекспира